Акгуль Аманмурадова і Чжуан Цзяжун були чинними чемпіонками, але цього разу Аманмурадова вирішила не брати участі.
Чжуан грала в парі з Чжан Кайчжень, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Наталі Грандін і Владіміра Угліржова.
Ольга Говорцова і Клаудія Янс-Ігначик виграли титул, у фіналі перемігши пару Наталі Грандін і Владіміра Угліржова з рахунком 6–7(4–7), 6–3, [10–3].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Internationaux de Strasbourg, парний розряд
2012
2012 у французькому спорті